TFA est un sigle qui peut désigner :

 Acide trifluoroacétique ;
 Déchet de très faible activité : une catégorie de déchets nucléaires définie par l'ANDRA en France ;
 Taxe Fiscale Affectée en France ;
 tribunal fédéral des assurances en Suisse.